Вейл — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вейл, Альфред (1807—1859) — американский изобретатель и бизнесмен.
 Вейл, Анна Мюррей (1863—1955) — американский ботаник и первый библиотекарь Нью-Йоркского ботанического сада.
 Вейл, Джордж (1809—1875) — американский политический деятель, брат Альфреда Вейла.
 Вейл, Мэй (1862—1945) — австралийская художница.
 Вейл, Теодор (1845—1920) — американский предприниматель, президент компании American Telephone & Telegraph.

Топоним 
 Вейл — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.
 Вейл — город и горнолыжный курорт в округе Игл, штат Колорадо, США.

См. также 
 Вейль
 Вайль
 Вель
 Вейллер